Aspredo Scopoli, (ex Gronow) 1777 – rodzaj ryb z rodziny Aspredinidae
 Aspredo Swainson [W.] 1838 – synonim rodzaju Bunocephalus
 Aspredo Gronow, 1763 – nieuznawana nazwa rodzaju ryb z rodziny Aspredinidae

Bibliografia